Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karsten Braasch e Jens Knippschild che hanno battuto in finale Maxime Huard e Guillaume Marx 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jan Kodeš, Jr. /  Tomáš Krupa (quarti di finale)
 Brett Dickinson /  Glenn Wilson (semifinali)

 Andrei Pavel /  Dinu Pescariu (quarti di finale)
 Devin Bowen /  Jose Frontera (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 1996